Расловлево — название населённых пунктов в России:

 Расловлево — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Расловлево — деревня в Бежецком районе Тверской области.